Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди ветеранов — ежегодный турнир по кёрлингу между швейцарскими ветеранскими командами, составленными из игроков возраста 50 лет и старше. Проводится начиная с 1973 года для мужчин и начиная с 2003 года для женщин. Организатором является  (, ).

Мужчины

Годы, места проведения и команды-призёры

Только чемпионы

Чемпионы и призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

(составы, а также позиции серебряных и бронзовых призёров будут постепенно пополняться с сайта Ассоциации кёрлинга Швейцарии (curling.ch), из других источников и из веб-архива; если по ранним годам узнать призёров не будет возможности, таблица будет разбита на две: вверху — только чемпионы тех ранних лет, ниже — эта, по годам, где известны хотя бы серебряные призёры)

Женщины

Годы, места проведения и команды-призёры

Только чемпионы

Чемпионы и призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

(составы, а также позиции серебряных и бронзовых призёров будут постепенно пополняться с сайта Ассоциации кёрлинга Швейцарии (curling.ch), из других источников и из веб-архива; если по ранним годам узнать призёров не будет возможности, таблица будет разбита на две: вверху — только чемпионы тех ранних лет, ниже — эта, по годам, где известны хотя бы серебряные призёры)

Примечания

Ссылки 
 Архив результатов | Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Швейцарии (с 2009 года)
  (!! до 2002 года включительно состав указывается в обратном порядке: первый, второй, третий, четвёртый) (о чемпионах среди ветеранов см. «Senioren / Seniors»: мужчины в «Senioren 2 / Seniors 2», женщины в «Damen / Dames»)

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу на колясках
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди юниоров

Соревнования по кёрлингу в Швейцарии

Кёрлинг
Швейцария
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1973 года
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2003 года